Трухин — русская фамилия и топоним; имеет женскую форму Трухина.

Известные носители 
 Трухин, Александр Николаевич (род. 1986) — украинский политик.
 Трухин, Дмитрий Юрьевич (род. 1983) — украинский футболист.
 Трухин, Иван Андреевич (1910—1972) — Герой Советского Союза.
 
 Трухин, Николай Иванович (в монашестве Рафаил; 1844—1901) — архимандрит Русской православной церкви. Начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме.
 Трухин, Пётр Михайлович (1906—1996) — советский горный инженер, Герой Социалистического Труда.
 Трухин, Сергей Кириллович (1914—1986) — полный кавалер ордена Славы.
 Трухин, Фёдор Иванович (1896—1946) — генерал-майор, участник «власовского» движения.

Трухина, Лариса Николаевна (род. 1958) — исполнительница народных песен, народная артистка России.

Топоним 
 Трухин — хутор в Обливском районе Ростовской области.

См. также 
 
 Трухино